Eduardo Arroyo puede referirse a:

 Eduardo Arroyo (1937-2018), pintor español;
 Eduardo Arroyo Sevilla (1885-1962), científico español.
 Eduardo Arroyo Muñoz (1964-), arquitecto español.

en:Eduardo Arroyo (disambiguation)